Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1981 si disputò dal 12 al 30 marzo 1981. Si trattò della 43ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Indiana Hoosiers allenati da Bob Knight, al quarto successo della loro storia. Isiah Thomas venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 48, suddivise equamente in quattro Regioni: East, Mideast, Midwest, West.

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore: Bob Knight
Vice-allenatori: Jim Crews, Gerry Gimelstob

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1981
Campionato di pallacanestro NCAA Division I